Джейн Ейр (фільм, 2011)
 Джейн Ейр (телесеріал, 1983)
 Джейн Ейр (серіал, 2006)
 Джейн Ейр, «Джейн Ейр» () — класичний роман Шарлотти Бронте, один з найвідоміших романів у Великій Британії. 
 Джейн Ейр (фільм, 1970)
 Джейн Ейр (фільм, 1996)